Atoyaquillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atoyaquillo, Guerrero, Coyuca de Benítez, 
 Atoyaquillo, Veracruz, Amatlán de los Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar